Дашогуз — топоним.
 Дашогуз (Ташауз) — город на северо-востоке Туркменистана, административный центр Дашогузского велаята (области).
 Дашогуз (аэропорт) — аэропорт в 10 км на юго-запад от Дашогуза, Туркменистан.
 Дашогуз (станция) — станция туркменской железной дороги.
 Дашогуз (футбольный клуб) — туркменский профессиональный футбольный клуб.